René Roy peut désigner :
 René Roy (1894-1977), économiste et statisticien français ;
 René Roy (1938-), astronome amateur français découvreur de plusieurs astéroïdes ;
 René Homier-Roy (1940-), journaliste et animateur canadien.